Tamtam:
 Tamtam (рок-клуб) — российский рок-клуб 1990-х годов
 TamTam (мессенджер) — мессенджер компании VK